Het ATP-toernooi van Rotterdam 2001 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2001) werd van 19 tot en met 25 februari 2001 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Nicolas Escudé won het toernooi. Hij versloeg in de finale Roger Federer.

Het toernooi van 2001 trok 95.228 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rotterdam
2001